Läkarrättegången kan syfta på:

USA mot Karl Brandt et al. – en av Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget
Da Costa-fallet – en rättsprocess (en rad rättegångar) som pågick i Stockholm mellan 1984 och 2012
Barnläkarfallet – ett svenskt rättsfall där en läkare misstänktes för att avsiktligt ha berövat ett spädbarn livet 2008
Harold Shipman – en brittisk läkare som år 2000 dömdes till livstids fängelse för mord på 15 patienter
William C. Minor –  en amerikansk militärläkare som begick ett mord i London 1872
Ragnar Rylander – en förtalsrättegång om forskning omkring tobakens skadeverkningar